Prates ist der Familienname folgender Personen:
 César Luís Prates (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Fábio Prates (* 1985), brasilianischer Fußballspieler